Saunier Duval (bedrijf), een bedrijf dat verwarmingsketels produceert, van oorsprong Frans maar in 1990 overgenomen door de Britse groep Hepworth die op zijn beurt in 2001 opgeslokt werd door het Duitse bedrijf Vaillant.
 Saunier Duval (wielerploeg), een niet meer bestaande Italiaanse wielerploeg die gesponsord werd door bovenstaand bedrijf